Коло́шка (Калошка) — река в Новгородской области, протекающая по территории Солецкого и Волотовского районов, правый приток Шелони. Длина реки — 48 км, площадь водосборного бассейна — 413 км².

В 0,7 км от устья слева в Колошку впадает Иловенка.

На берегу Колошки расположены деревни Уползы, Выбити, Шапково, Учно, Мяково и другие. Река впадает в Шелонь на западе деревни Невское на уровне 19 м над уровнем моря, исток — близ деревень Ручьи и Раменье на высоте более 80 м над уровнем моря.

Достопримечательности 
Колошка является частью памятника садово-паркового искусства — родового имения князей Васильчиковых в деревне Выбити. Протекая по территории парка, она разделяет его на две части.

Примечания 

Притоки Шелони
Реки Волотовского района
Реки Солецкого района